Lauenburg kan syfta på:

 Sachsen-Lauenburg – ett hertigdöme i det som idag är sydöstra Schleswig-Holstein i Tyskland
 Kreis Herzogtum Lauenburg– en Kreis i Schleswig-Holstein
 Lauenburg/Elbe –  en stad i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein
 Lauenburg in Pommern – det tyska namnet på staden Lębork i Pommerns vojvodskap nordvästra Polen